Sinfonia n. 2 – sinfonia in do maggiore, Hoboken I/2 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in si bemolle maggiore, attribuita a Wolfgang Amadeus Mozart ma probabilmente scritta dal padre
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in Do maggiore MH 37 di Michael Haydn
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in re maggiore Op. 36 di Ludwig van Beethoven
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in si bemolle maggiore, op. 52, Lobgesang (Inno di lode) di Felix Mendelssohn
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in si bemolle maggiore D 125 di Franz Schubert
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in Do maggiore, op. 61 di Robert Schumann
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in re maggiore Op. 73 di Johannes Brahms
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in do minore di Anton Bruckner
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in do minore per soli coro e orchestra di Gustav Mahler
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in si bemolle maggiore, op. 4, B. 12 di Antonín Dvořák
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in do minore, op. 17, Piccola russa di Pëtr Il'ič Čajkovskij
 Sinfonia n. 2 – sinfonia n. 2 in si minore di Aleksandr Porfir'evič Borodin
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in mi minore, Op. 27 di Sergej Vasil'evič Rachmaninov
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in La minore, Op. 55 di Camille Saint-Saëns
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in fa maggiore di Giuseppe Martucci
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in Re minore (Op. 40) di Sergej Sergeevič Prokof'ev
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in si maggiore (Op. 14, All'Ottobre) di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in re maggiore (op. 43) di Jean Sibelius
 Sinfonia n. 2 – sinfonia The Age of Anxiety di Leonard Bernstein
 Sinfonia n. 2 – sinfonia di Michael Tippett
 Sinfonia n. 2 – in re minore di Milij Alekseevič Balakirev
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in mi bemolle maggiore, Op. 63 di Edward Elgar
 Sinfonia n. 2 – sinfonia per orchestra d’archi e tromba ad libitum di Arthur Honegger 
 Sinfonia n. 2 – sinfonia di Charles Ives
 Sinfonia n. 2 – sinfonia in si minore, op. 16 I quattro temperamenti di Carl Nielsen
 Sinfonia n. 2 – sinfonia Op. 29, in do minore di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin